Ел Ранчито и Рефухио има више значења:

 Ел Ранчито и Рефухио, Ел Рефухио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ранчито и Рефухио, Хесус Гусман (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику